Кевін Андерсон був чинним чемпіоном, але не зумів захистити свій титул, оскільки в 2-му колі його переміг Їржі Веселий.

Пабло Карреньйо Буста здобув титул, у фіналі перемігши Роберто Баутісту Агута з рахунком 66-7, 7-61, 6-4.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісисти виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Рішар Гаске (чвертьфінал)
  Роберто Баутіста Агут (фінал)
  Пабло Куевас (3-тє коло)
  Стів Джонсон (3-тє коло)
  Кевін Андерсон (2-ге коло)
  Сем Кверрі (3-тє коло)
  Жиль Сімон (2-ге коло)
  Альберт Рамос-Віньолас (2-ге коло)

  Віктор Троїцький (півфінал)
  Жуан Соуза (2-ге коло)
  Паоло Лоренці (2-ге коло)
  Андрій Кузнєцов (чвертьфінал)
  Федеріко Дельбоніс (2-ге коло)
  Маркос Багдатіс (3-тє коло)
  Фернандо Вердаско (чвертьфінал)
  Пабло Карреньйо Буста (Чемпіон)

Вайлд-кард 

  Роберто Баутіста Агут (фінал)
  Бйорн Фратанджело (3-тє коло)

  Ражів Рам (1-ше коло)
  Френсіс Тіафо (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Раду Албот (1-ше коло)
  Джеймс Дакворт (1-ше коло)

  Джеймс Макгі (1-ше коло)
  Йосіхіто Нісіока (1-ше коло)

щасливий лузер 

  Тім ван Рейтговен (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Winston-Salem Open
Світовий Тур ATP 2016